Staykov est un patronyme porté notamment par :

 Nentcho Staykov (1955-), coureur cycliste bulgare ;
 Stefan Staykov (1949-), footballeur international bulgare.

Homonymie de patronyme bulgare